Il campionato mondiale di snooker 1992 venne disputato dal 18 aprile al 4 maggio 1992 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Lo scozzese Stephen Hendry si aggiudicò lka vittoria battendo in finale Jimmy White per 18 a 14.

Ad un certo momento dell'incontro White arrivò a condurre per 14–8, ma Hendry vinse tutti i dieci frame successivi assicurandosi il suo secondo titolo mondiale dopo quello del 1990.

Jimmy White divenne il secondo giocatore di sempre ad aver realizzato un maximum break al Crucible, durante il primo turno vinto 10–4 contro Tony Drago, nove anni dopo quello di Cliff Thorburn nel 1983.

L'incontro perso 4-10 da Steve Davis contro Peter Ebdon fu la sua prima sconfitta al turno di apertura fin dal 1982 e interruppe anche la sua serie di vittorie che durava da nove anni raggiungendo almeno la semifinale del torneo.

Il 10–0 di John Parrott contro l'australiano Eddie Charlton, alla sua ultima apparizione al Crucible, è l'unico "cappotto" nella storia dei campionati mondiali.

Montepremi

 Vincitore: £ 150.000
 Finalista: £ 90.000
 Semifinalisti: £ 45.000
 Quarti di finale: £ 22.500
 Ottavi di finale: £ 12.000
 Sedicesimi di finale: £ 6.500

Break più alto: £ 14.000
Maximun break: £ 100.000

Tabellone finale

Note 

1992
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1992